Churchill steht für:
 Churchill (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Churchill (Familie), englische Familie
 Churchill (Band), US-amerikanische Band
 Churchill (Brettspiel), US-amerikanisches Brettspiel von GMT Games
 Churchill College, Universität Cambridge, England
 lex Churchill, Vereinigung der politischen und der militärischen Entscheidungsgewalt in den Händen des Bundeskanzlers, siehe Artikel 115b des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
 Churchill, Zigarrenformat, siehe Zigarre #Zigarrentypen
 Churchill – The Gathering Storm, Fernsehfilm (2002)

Churchill steht zudem für folgende:

Filme:
 Churchill’s Island, Dokumentarfilm (1941)
 Churchill (Film), britischer Kriegsfilm von Jonathan Teplitzky (2017)

Sportveranstaltungen:
 Churchill Brothers SC, Fußballverein in Indien
 Churchill Cup, Rugby-Union-Turnier

Unternehmen:
 Churchill Insurance Company, britisches Versicherungsunternehmen
 Churchill Mining, englisches Bergbau-Unternehmen

Orte:
 Churchill (Oxfordshire), England
 Churchill (Australien), Stadt in Victoria
 Churchill (Manitoba), Kleinstadt und Hafen in der Provinz Manitoba, Kanada
 Churchill (Neuseeland)
 Churchill (Illinois), Vereinigte Staaten
 Churchill (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Churchill County in Nevada, Vereinigte Staaten
 Churchill Falls, Wasserfälle in der Provinz Neufundland und Labrador, Kanada
 Churchill-Nationalpark, Victoria, Australien
 Cape Churchill, Provinz Manitoba, Kanada
 Fort Churchill, Startplatz für Forschungsraketen in Kanada

geografische Objekte:
 Churchill Barriers, Dämme
 Churchill-Halbinsel, Halbinsel an der Ostküste des Grahamlands, Antarktika
 Churchill Lake, Seen
 Churchill Mountains, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Churchill Point, Landspitze von Holl Island, Windmill-Inseln, Antarktis
 Churchill River, Flüsse

Fahrzeuge:
 Churchill (Panzer), britisch
 Sir Winston Churchill (Schiff), Segelschulschiff
 USS Winston S. Churchill (DDG-81), Zerstörer
 Churchill-Klasse, Jagd-U-Boote der Royal Navy
 Churchill-Pfeil, Triebwagen der Schweizerischen Bundesbahnen

Siehe auch:
 Regierung Churchill